

Patronyme 

 Maison de Metternich, maison noble originaire de Rhénanie qui a donné au clergé du Saint-Empire un certain nombre d’évêques et d’archevêques ;
 Wolff-Metternich, famille de la noblesse ancienne de Rhénanie, qui descend des seigneurs Wolff von Gudenberg, originaires de la Hesse du Nord ;
 Lothaire-Frédéric de Metternich-Bourscheid (1617-1675), doyen de l'église métropolitaine de Mayence, archevêque et prince-électeur de Mayence ;
 Charles-Henri de Metternich-Winnebourg (1622-1679), doyen de l'église métropolitaine de Mayence, archevêque et prince-électeur de Mayence en 1679 ;
 Ernst von Metternich (1657-1727), ambassadeur prussien ;
 Franz Georg Karl von Metternich (1746-1818), diplomate au service de la Maison d'Autriche ;
 Mathias Metternich (1747-1825), mathématicien, physicien, publicitaire et homme politique allemand ;
 Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859),  diplomate et un homme d'État autrichien ;
 Richard Klemens von Metternich (1829-1895), diplomate autrichien ;
 Pauline von Metternich (1836-1921), dame autrichienne célèbre pour son salon parisien pendant le Second Empire ;
 Paul von Wolff-Metternich (1853-1934),  diplomate allemand de l'époque wilhelminienne qui fut ambassadeur à Londres ;
 Franz von Wolff-Metternich (1893-1978), historien de l'art et conservateur allemand ;
 Josef Metternich (1915-2005), chanteur lyrique allemand ;
 Tatiana de Metternich-Winneburg (1915-2006), princesse russe naturalisée allemande ;
 Paul de Metternich-Winneburg (1917-1992), aristocrate allemand.

Autres 

 Stèle de Metternich, stèle découverte à Alexandrie, elle raconte l'histoire de la déesse Isis qui guérit un jeune homme
 Maison Metternich, lieu de naissance du prince de Metternich
 FC Germania Metternich, club allemand de football localisé à Coblence en Rhénanie-Palatinat